Hamburg es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Hamburg (condado de Marathon, Wisconsin)
 Hamburg (condado de Vernon, Wisconsin)